Алёшковский райо́н (, в 1928—2016 годах — Цюрупинский район) — упразднённая административная единица в центральной части Херсонской области Украины.

Административный центр — город Алёшки. По дороге, путь от Алёшек до Херсона составляет 7 км.

История 
Дата образования района: 1923—1925 годах. В 1928—2016 годах район носил название Цюрупинский.

Переименован в Алёшковский район постановлением Верховной Рады Украины от 19 мая 2016 года.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Херсонского района.

Административное деление 
В районе 1 горсовет, 2 поселковых совета и 12 сельсоветов, а на территориях подчинённых им расположены: город районного значения — Алёшки, 2 посёлка городского типа (Брилёвка и Новая Маячка), 5 сёл и 23 деревни.

Транспортная инфраструктура 
Через район проходит важный железнодорожный путь «Херсон—Крым», общегосударственные автомобильные дороги, автомагистрали «Молдавия—Одесса», «Крым—Кривой Рог», «Донбас—Ростов-на-Дону».

Примечания